Persones
 Arnold Schönberg (Viena, 1874 - Los Angeles, 1951), compositor dels moviments expressionista i atonal
 Carolina Ernestina d'Erbach-Schönberg (Gedern, 1727 - Ebersdorf, 1796), noble alemany 
 Jordi August d'Erbach-Schönberg (Waldenburg, 1691 - Konig, 1758), noble alemany
 Toponímia
 Schönberg (Holstein), municipi a l'estat federal alemany de Slesvig-Holstein al nord-oest del districte alemany de Plön.
 Schönberg (Sankt-Vith), nucli al municipi de Sankt-Vith a Bèlgica
 Schönberg (Mecklenburg), ciutat a Mecklenburg-Pomerània Occidental conegut pel seu abocador d'Ihlenberg